Osoby o tym nazwisku:
 Anna Binetti – włoska tancerka baletowa i kurtyzana
 Paola Binetti – włoska lekarka i polityk